Kingman Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Kingman Township (Kansas)
 Kingman Township (Minnesota)